Älvdalen (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Älvdalen (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.
 Älvdalen (rivier), een rivier in Zweden